Оріхо́вський () — польське та українське прізвище. Відомі носії:

 Оріховський Павло Борисович (1996) — український футболіст;
 Оріховський Станіслав (1513—1566) — релігійний діяч та мислитель доби Відродження.

Див. також 
 Оріховські
 Оріхівський